Mstislav Vladimirovitch (en  et en ), dit Mstislav de Tchernigov mais plus connu sous le nom de Mstislav le Brave (en  et en ) est un prince de la Rus' de Kiev de la dynastie des Riourikides (né en 983 et mort en 1036 à Tchernigov), prétendant de Kiev en 1024.

Biographie 
Mstislav est le fils de Vladimir le Grand et le frère de Iaroslav le Sage. Prince de Tchernigov à la mort de son père, il réclame une part de Kiev, bat l'armée de Iaroslav puis se réconcilie avec lui.

Après la mort de son fils unique Eustache en 1033, il cède sa principauté à Iaroslav le Sage à son propre décès, qui survient en 1034 ou 1036.

Famille

Unions et descendance 
Il avait épousé Marie, dont il eut:

 Eustache (mort en 1033).

Ancêtres

Annexes

Bibliographie 
 Francis Dvornik, Les Slaves : histoire et civilisation, de l'Antiquité aux débuts de l'Époque contemporaine, Seuil, Paris, 1970, chap. « La Russie de Kiev », 171-228.

Articles connexes 
 Liste des souverains de Kiev
Principauté de Tchernigov
Église de la Transfiguration (Tchernigov)

Liens externes 
 

Monarque de Russie du XIe siècle
Souverain de Kiev du XIe siècle
Riourikides
Rus' de Kiev
Personnage du Dit de la campagne d'Igor
Naissance en 978
Décès en 1036
Décès à Tchernihiv